Појам Еркслебен се може односити на следеће:

 Еркслебен, општина у округу Берде у немачкој држави Саксонији-Анхалт;
 Еркслебен, немачки природњак из 18. века.